Rhombosolea är ett släkte av fiskar. Rhombosolea ingår i familjen flundrefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Rhombosolea